Гнатовка — название населённых пунктов на Украине:
 Гнатовка — село в Гайсинском районе Винницкой области.
 Гнатовка — село в Хмельницком районе Винницкой области.
 Гнатовка — село в Новомосковском районе Днепропетровской области.
 Гнатовка — село в Царичанском районе Днепропетровской области.
 Гнатовка — село в Константиновском районе Донецкой области.
 Гнатовка — село в Покровском районе Донецкой области.
 Гнатовка — село в Киево-Святошинском районе Киевской области.
 Гнатовка — село в Добровеличковском районе Кировоградской области.
 Гнатовка — село в Млиновском районе Ровненской области.
 Гнатовка — село в Новгород-Северском районе Черниговской области.
 Гнатовка — село в Сребнянском районе Черниговской области.